ZIF steht für:
 Zentrum für Interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterstudien der Universität Hildesheim
 Zentrum für Internationale Friedenseinsätze in Berlin
 Zentrum für Islamische Frauenforschung und -förderung
 Zeolitic Imidazolate Framework, siehe Zeolithe (Stoffgruppe) #Herstellung und Modifizierung
 Zero Insertion Force, englisch für Nullkraftsockel

ZiF steht für:
 Zentrum für interdisziplinäre Forschung in Bielefeld
 Zentrum für interdisziplinäre Frauenforschung der Humboldt-Universität zu Berlin, siehe Zentrum für transdisziplinäre Geschlechterstudien

Zif steht für:
 Zif (Palästina), Ort im Gouvernement Hebron, Staat Palästina, als biblisches Ziph Stadt des Stammes Juda
 Zif (auch Seyf-e Sofla), Ort in Marivan (Verwaltungsbezirk), Provinz Kurdistan, Iran

Abkürzung